Dominik Kwapisiewicz (ur. 25 sierpnia 1980) – polski siatkarz, grający na pozycji przyjmującego, a obecnie trener siatkarski.

Przebieg kariery

Jako siatkarz

Sukcesy klubowe 
I liga:
  2007

Jako trener

Sukcesy klubowe 
I liga:
  2017
  2011
II liga:
  2013

Jako asystent trenera

Sukcesy reprezentacyjne 
Letnia Uniwersjada:
  2013

Przypisy

Linki zewnętrzne 
  siatka.org

Urodzeni w 1980
Polscy trenerzy siatkarscy
Trenerzy siatkarzy Jadaru Sport Radom
Trenerzy siatkarek PTPS Piła
Trenerzy siatkarzy KPS Siedlce
Trenerzy siatkarzy Warty Zawiercie